Bulus kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bulus, Purworejo, by, 
 Bulus, Tulungagung, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar